Arnon kan syfta på:

 Loye-sur-Arnon – en kommun i departementet Cher i regionen Centre i Frankrike
 Daniel I. Arnon (1910–1994), en polsk-amerikansk växtfysiolog och biokemist